Aeroporto Internazionale Simón Bolívar (codice IATA SMR) di Santa Marta (Colombia)
 Aeroporto Internazionale Simón Bolívar, ora Aeroporto Internazionale José Joaquín de Olmedo (codice IATA GYE) di Guayaquil (Ecuador)
 Aeroporto Internazionale Simón Bolívar (codice IATA CCS) di Caracas (Venezuela)